Kompakt (Adjektiv) bzw. Kompaktheit (Substantiv, beide zu lateinisch compactus „zusammengepackt“) bezeichnet:
 Kompakt, ehemaliger Software-Sampler von Native Instruments, basierte auf Kontakt (Software)
 Kompakt (Label), Plattenlabel und Vertrieb für elektronische Musik 
 Kompaktheit (Masse), Kompaktheit von Massen in der Astronomie 
 Kompakter Raum, eine bestimmte topologische Eigenschaft eines mathematischen Raumes 
 Kompaktheit (reelle Zahlen), Eigenschaft einer Menge reeller Zahlen, Spezialfall des kompakten Raums
 Kompaktheit (Logik), Eigenschaft von logischen Systemen
 Kompakter Operator, Eigenschaft von mathematischen Operatoren 

Siehe auch:

 Compact